Mini: Un mineral de plom.
 Mini (BMW): Model de cotxe de BMW.
 Mini (automòbil): Model de cotxe de la British Motor Company
 Mini Montesa: Ciclomotor fabricat per Montesa entre 1968 i 1978
 Montesa Mini-Mini: Minimoto fabricada per Montesa entre 1970 i 1972
 Mini és com s'anomena col·loquialment la Minifaldilla